Božac ist der Familienname folgender Personen:

 Franko Božac (* 1974), kroatischer Akkordeonist
 Romano Božac (1942–2020), jugoslawischer bzw. kroatischer Mykologe